Hrvatska
 Prugovac (Kloštar Podravski), naselje u općini Kloštar Podravski

Srbija
 Prugovac  (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac